Mario Baldassarri, matematico italiano (1920-1964)
Mario Baldassarri, politico ed economista italiano (1946)